Rogoźno (stad)
 Rogoźno (gemeente)
 Rogóźno (gemeente)
 Rogóźno (Koejavië-Pommeren)